Dario Šimić, chorwacki piłkarz, brat Josipa
 Franjo Šimić, chorwacki wojskowy, generał w Niezależnym Państwie Chorwackim
 Josip Šimić, chorwacki piłkarz, brat Daria
 Nikola Šimić, chorwacki piłkarz, występował w Pogoni Szczecin
 Tatjana Šimić, chorwacka piosenkarka
 Andrijica Šimić, chorwacki hajduk